Margdalops är ett släkte av tvåvingar. Margdalops ingår i familjen sumpflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sumpflugor
Margdalops